FM-ligan i ishockey 2020/2021 var FM-ligans 46:e säsong sedan grundandet 1975. Seriespel och slutspel vanns båda av Lukko Rauma.

Grundserien

Slutspel

Referenser

2020 i Finland
2021 i Finland
Ishockeysäsongen 2020/2021
2020/2021